Cylindraustralia är ett släkte av insekter. Cylindraustralia ingår i familjen Cylindrachetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Cylindraustralia